Швейцарец Роджер Федерер — победитель турнира.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал всех представителей Топ-20 мирового рейтинга. Первым номером посева стал лидер мирового рейтинга и финалист двух последних розыгрышей Энди Маррей. Победитель двух последних лет Новак Джокович был посеян под вторым номером. Оба главных фаворита не смогли попасть во вторую неделю турнира. Джокович во втором раунде неожиданно проиграл Денису Истомину, который выступал в сетке по уайлд-кард. Маррей в четвёртом раунде уступил Мише Звереву из Германии.

В турнире сыграли ещё три победителя турнира прошлых лет: 4-кратный чемпион Роджер Федерер (№ 17 посева), победитель 2009 года Рафаэль Надаль (№ 9 посева) и чемпион 2014 года Стэн Вавринка (№ 4 посева). Все они вышли в полуфинал, где Федерер и Вавринка разыграли путевку в главный матч. Победу одержал Федерер, впервые с 2015 года выйдя в финал Большого шлема и с 2010 года в финал в Австралии. В другой полуфинальной паре Надаль обыграл № 15 посева Григора Димитрова, который сыграл дебютный полуфинал в Австралии.

По итогу в финале за титул встретились именитые Надаль и Федерер. Они сыграли друг с другом в финале Большого шлема впервые с Франции 2011 года. Они сыграли свой девятый совместный финал на Больших Шлемах. В пяти сетах победу смог одержать Федерер. Этот титул стал для него 18-м на Больших шлемах и первым с 2012 года. В Австралии он выиграл в пятый раз (до этого в 2004, 2007-07 и 2010 годах). Роджер стал самым возрастным чемпионом на Большом шлеме с 1972 года.

В основном турнире приняли участие семь представителей России, но никому из них не удалось преодолеть стадию второго раунда.

Посев 

  Энди Маррей (Четвёртый раунд)
  Новак Джокович (Второй раунд)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Стэн Вавринка (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Четвёртый раунд)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Доминик Тим (Четвёртый раунд)
  Рафаэль Надаль (Финал)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Давид Гоффен (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Роберто Баутиста Агут (Четвёртый раунд)
  Ник Кирьос (Второй раунд)
  Григор Димитров (Полуфинал)
  Люка Пуй (Первый раунд)
  Роджер Федерер (Титул)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Джон Изнер (Второй раунд)
  Иво Карлович (Третий раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Пабло Куэвас (Первый раунд)
  Джек Сок (Третий раунд)
  Александр Зверев (Третий раунд)
  Жиль Симон (Третий раунд)
  Альберт Рамос (Первый раунд)
  Бернард Томич (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Виктор Троицки (Третий раунд)
  Пабло Карреньо Буста (Третий раунд)
  Сэм Куэрри (Третий раунд)
  Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Квентен Алис (Первый раунд)
  Сэмюэль Грот (Первый раунд)
  Алекс де Минор (Второй раунд)
  Денис Истомин (Четвёртый раунд)
  Майкл Ммо (Первый раунд)
  Кристофер О’Конелл (Первый раунд)
  Эндрю Уиттингтон (Второй раунд)
  Омар Ясика (Первый раунд)
  Дмитрий Турсунов (PR, первый раунд)
  Томми Хаас (PR, первый раунд)
  Ежи Янович (PR, первый раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) и (LL) 

  Алекс Болт (Первый раунд)
  Александр Бублик (Второй раунд)
  Лука Ванни (Первый раунд)
  Иван Додиг (Первый раунд)
  Лукаш Лацко (Третий раунд)
  Юрген Мельцер (Первый раунд)
  Блейк Мотт (Первый раунд)
  Рейли Опелка (Первый раунд)
  Ноа Рубин (Второй раунд)
  Андрей Рублёв (Второй раунд)
  Го Соэда (Первый раунд)
  Фрэнсис Тиафо (Второй раунд)
  Томас Фаббиано (Первый раунд)
  Бьорн Фратанджело (Первый раунд)
  Радек Штепанек (Второй раунд)
  Эрнесто Эскобедо (Второй раунд)
  Питер Полански (LL, первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые